Эдвард Вудвилл (; конец 1450-х, Графтон-Реджис, Нортгемптоншир, Королевство Англия — 28 июля 1488, при Сент-Обен-дю-Кормье, герцогство Бретань) — английский аристократ, рыцарь Бани, кавалер ордена Подвязки, брат Элизабет Вудвилл, жены короля Эдуарда IV. После захвата власти Ричардом III бежал из Англии, вернулся вместе с Генрихом Тюдором, стал последним в истории лордом острова Уайт. В 1486 году участвовал в Реконкисте, в 1487 году сыграл важную роль при разгроме восстания Ламберта Симнела. В 1488 году в частном порядке организовал экспедицию на континент, чтобы помочь герцогу Бретонскому Франциску II против короля Франции, и погиб в бою. Старший брат завещал ему земли, принадлежавшие прежде баронам Скейлз, из-за чего во многих источниках Эдварда тоже называют бароном. Однако официально он этот титул не носил.

Биография 
Эдвард Вудвилл принадлежал к незнатному рыцарскому роду из Кента. Его отец, сэр Ричард Вудвилл, заключил очень почётный для него брак с Жакеттой Люксембургской, вдовой Джона Ланкастерского, герцога Бедфорда (сына короля Генриха IV), а в 1448 году получил титул барона Риверс. Эдвард родился предположительно в конце 1450-х годов или около 1455 года. Он стал последним из пяти сыновей и одним из самых младших детей в семье (в общей сложности у Ричарда и Жакетты было более десяти детей).

В 1464 году старшая из сестёр Эдварда, Элизабет, вышла замуж за короля Эдуарда IV. В результате Вудвиллы стали частью ближайшего окружения монарха, а глава семьи получил титул графа Риверса. В 1472 году юный Эдвард сопровождал своего брата Энтони (к тому времени 2-го графа Риверса), отправившегося в Бретань на помощь герцогу Франциску II с отрядом в тысячу лучников; благодаря прибытию Вудвиллов король Франции Людовик XI отказался от планов войны с Бретанью. В 1475 году Эдуард IV сделал своего шурина рыцарем Бани, в 1480 году — губернатором Портсмута и Порчестерского замка в Гэмпшире. В 1482 году Эдвард участвовал в походе Ричарда Глостерского (брата короля) в Шотландию в качестве рыцаря-баннерета.

После внезапной смерти Эдуарда IV в апреле 1483 года престол перешёл к его малолетнему сыну Эдуарду V. Тут же началась борьба за власть между братом покойного короля Ричардом, который стал регентом по завещанию, и братьями вдовствующей королевы; Вудвиллы хотели как можно скорее короновать племянника, чтобы отказаться от формального регентства и править самим. Для расширения своего влияния они провели через королевский совет назначение сэра Эдварда адмиралом флота. Вскоре после отъезда младшего Вудвилла Ричард совершил государственный переворот — арестовал и казнил Энтони Вудвилла, запер сыновей Эдуарда IV в Тауэре, а позже заявил об их внебрачном происхождении и сам занял престол под именем Ричарда III. Ещё до коронации, в мае 1483 года, он постарался взять флот Вудвилла под свой контроль. Сэр Эдвард, находившийся тогда в Саутгемптоне, смог бежать с двумя кораблями. Он уплыл в Бретань и там присоединился к Генриху Тюдору — претенденту на престол от Ланкастерской партии.

В 1485 году Тюдор высадился в Англии. Эдвард Вудвилл был в его армии и сражался при Босворте, где Ричард III потерпел поражение и погиб. Победитель короновался под именем Генрих VII. Вудвилла он в первый же год своего правления сделал лордом острова Уайт, губернатором Порчестерского замка и замка Карисбрук на Уайте. Однако сэр Эдвард уже в 1486 году отправился в Испанию, чтобы принять участие в войне Кастилии и Арагона с маврами (возможно, это было выполнение какого-то обета). При штурме города Лоха в Андалусии он был ранен камнем в лицо, причём потерял передние зубы, но воспринял это увечие как почётный знак. «Католическим королям» Фердинанду и Изабелле, посетившим его в госпитале и выразившим своё сочувствие, Вудвилл, по словам хрониста, сказал: «Наш Господь, который поднял эту ткань, только открыл окно, чтобы легче было различить то, что внутри».

Вернувшись в Англию, сэр Эдвард сыграл важную роль в разгроме восстания Ламберта Симнела — человека, выдававшего себя за племянника Эдуарда IV, последнего представителя Йоркской династии. Когда самозванец высадился в Ланкашире, Вудвилл во главе лёгкой кавалерии первым выступил против него и смог задержать, благодаря чему Генрих VII успел собрать армию (1487 год). Историки отмечают, что сэр Эдвард применил мавританскую тактику атак и притворного бегства, в эффективности которой мог убедиться в Испании. В решающем сражении при Стоук-Филд он командовал правым флангом; Симнел был разгромлен и взят в плен. Годом позже Вудвилл стал кавалером ордена Подвязки.

В 1488 году Франциск Бретонский, которому угрожало вторжение французов, обратился к Генриху VII за военной помощью. Тот отказал герцогу, и тогда Вудвилл организовал частную экспедицию. На Уайте он набрал отряд в 400—700 лучников, к которому присоединились 40 местных дворян, и высадился в Сен-Мало, по пути захватив французский корабль. В битве при Сент-Обен-дю-Кормье 28 июля 1488 года люди сэра Эдварда оказались в авангарде бретонской армии. Они смело сражались, но французы смогли прорвать слабый центр бретонской боевой линии и одержали полную победу. Вудвилл, отказавшийся сдаться, погиб в схватке вместе с почти всеми своими людьми.

Титул 
Один из братьев Эдварда, Энтони Вудвилл, был женат на Элизабет Скейлз, 8-й баронессе Скейлз в своём праве (suo jure). Баронесса умерла в 1473 году бездетной, но Энтони всё-таки удержал за собой её владения и до самой смерти заседал в парламенте в том числе в качестве барона Скейлз. Не имея наследников, он завещал свои поместья Эдварду. По-видимому, тот так и не получил земли Скейлзов, но во многих источниках (главным образом, континентального происхождения) его всё равно именуют бароном Скейлз. Испанцы во время пребывания младшего Вудвилла в их стране называли его графом Скейлз (Conde d’Escalas), французский хронист Жан Молине упоминает его как сеньора Скейлз (Le Seigneur d’Escales). Генрих VII в своём письме королю Франции Карлу VIII употребил оборот «сэр Эдвард Вудвилл, называющий себя лордом Скейлз»; это единственный источник, в котором говорится о претензиях Вудвилла на титул. Существует предположение, что сэр Эдвард предпочёл не настаивать на соблюдении своих наследственных прав.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Скейлз
Вудвиллы
Участники битвы при Босворте
Участники битвы при Стоук-Филд
Рыцари Бани
Рыцари-баннереты Англии